Rudolf II Burgundzki (? - 937) – król Burgundii od 912 roku, król Włoch w latach 924-926
 Rudolf II– hrabia Stade i Dithmarschen. 
 Rudolf II (1270-1290) – książę Szwabii 1273-1290, książę Austrii i Styrii 1282-1283
 Rudolf II (?-1295) – margrabia Badenii 1288-1295
 Rudolf II Wittelsbach (1306-1353) – hrabia Palatynatu reńskiego 1327-1353
 Rudolf II Askańczyk (1307-1370) – książę-elektor Saksonii 1356-1370
 Rudolf II (1339-1365) – książę Karyntii 1358-1365; książę Austrii jako Rudolf IV
 Rudolf II Habsburg (1552-1612) – cesarz rzymsko-niemiecki 1576-1612, król Czech 1576-1611; król Węgier jako Rudolf, arcyksiążę Austrii jako Rudolf V

de:Liste der Herrscher namens Rudolf#Rudolf II.